Сен-П'єрр-де-Лам () — колишній муніципалітет у Франції, у регіоні Центр-Долина Луари, департамент Ендр. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет був розташований на відстані близько 220 км на південь від Парижа, 110 км на південь від Орлеана, 23 км на північний захід від Шатору.

Історія 

1 січня 2019 року Сен-П'єрр-де-Лам було приєднано до муніципалітету Левру.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка

Посилання 

 Сен-П'єрр-де-Лам на сайті французького Національного інституту географії
 [ Розташування муніципалітету Сен-П'єрр-де-Лам на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Ендр

Примітки 

Колишні муніципалітети департаменту Ендр